"Diz pra Mim" (canção de Gusttavo Lima)
 "Diz pra Mim" (canção de Malta)

Desambiguações de música